Cargo может означать:
 Cargo — румынская хэви-метал-группа
  — второй студийный альбом австралийской рок-группы Men at Work
 General Cargo Ship — судно для перевозки генеральных грузов всех видов кроме наливных

См. также 
 Карго
 Kargo